Михаил Соймонов: Соймонов, Михаил Николаевич (1851—1888) — российский поэт.
 Соймонов, Михаил Фёдорович (1730—1804) — сенатор Российской империи.